Kotar Borta (njem: Bezirk Oberwart, mađ:Felsőőri járás ) je jedna od sedam administrativnih jedinica u austrijskoj saveznoj državi Gradišće. Sjedište kotara je grad Gornja Borta koja ima 7.021 stanovnika, dok cijeli kotar ima 53.472 stanovnika.

Administrativna podjela

Kotar Borta se dijeli na 32 administrativne jedinice, od kojih su tri grada, 12 tržišnih gradova i 17 općina.

Vanjske poveznice
Savezna Država Gradišće Kotar Borta

Izvor

Borta
Gradišćanski Hrvati